Шпа́льта в поліграфії — скомпонована частина набірної форми.
 Шпальта — вертикальна смуга на сторінці газети,журналу, утворена рядом коротких рядків. 

 Перша шпальта (фільм, 1931)

Примітки